Каронга — означает следующее:

 Каронга (город) — город в Малави.
 Каронга (округ) — округ в Малави.
 Каронга (аэропорт) — аэропорт в городе Каронга.